Onomàstica:
 Emilià fou el fill de Luci Emili Paul·le Macedònic, que fou adoptat per Publi Corneli Escipió (el fill de l'Africà) i va prendre el nom de Publi Corneli Escipió Emilià Africà.
 Marc Emilià, emperador romà.
 Emilià Alexandrí, emperador romà
 Emilià, metge romà
 Emilià de Nicea, epigrammatic grec.
 Emilià-romanyol, llengua romànica parlada al nord-oest d'Itàlia.